«Palm Beach» puede referirse a:

Toponimia

en Aruba 
 Palm Beach, pueblo de Oranjestad.

en Australia 
 Palm Beach, en Nueva Gales del Sur.
 Palm Beach, en Queensland.

en Estados Unidos

en Florida 
 Palm Beach, condado:
 Palm Beach, pueblo.
 West Palm Beach, pueblo.
 Palm Beach Gardens, pueblo.
 Palm Beach Shores, pueblo.
Infraestructuras
 Aeropuerto Internacional de Palm Beach
 Raceway Internacional de Palm Beach
 Palm Beach Opera

en Illinois 
 Palm Beach.

en Sudáfrica 
 Palm Beach, Hibiscus Coast, KwaZulu-Natal.

Hoteles 
 Palm Beach Hotel (Palm Beach), Florida, EE.UU.
 Palm Beach Hotel (Benidorm), España
 Palm Beach Hotel (Kotu), Gambia

Miscelánea 
 Palm Beach (1980), película australiana.